Kocońka (701 m) – wzgórze w środkowej części Pasma Pewelskiego, znajdujące się pomiędzy Gachowym Groniem (758 m) a Małysiakowym Groniem (680 m). Według Jerzego Kondrackiego, autora regionalizacji fizycznogeograficznej Polski pasmo to należy do Beskidu Makowskiego. Na niektórych mapach Kocońka nazywana jest także Kościanką (z wysokością 700 m).

Kocońka jest niemal całkowicie zalesiona. Bezleśna, zajęta przez pola uprawne miejscowości Kocoń jest tylko dolna część jej północno-zachodnich stoków. Sotoki południowe opadają do doliny Kocurowego Potoku, stoki północne do przełęczy Przydawki oddzielającej Beskid Makowski od Beskidu Małego

Przypisy 

Szczyty Beskidu Makowskiego